Rockingham County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rockingham County (New Hampshire)
 Rockingham County (North Carolina)
 Rockingham County (Virginia)